La ligne 4 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre la gare de Tournai et la frontière à Hertain (nouvelles sections du capital 95 Tournai Pont de Fer - Hertain Frontière via la Grand-Place et Tournai Rond-Point - Tournai Porte de Lille, cette dernière ne servant que de voie de service). L'exploitation est confiée à la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

La retraite allemande en  entraine la destruction de nombreux ponts sur l'Escaut dont les ponts Delwart et de Fer à Tournai entrainant la suspension du service qui ne reprend qu'au , le pont de Fer n'étant pas reconstruit, la ligne est déviée par le pont Delwart, le Ron-Point et le boulevard de ceinture jusqu'à la porte de Lille.

En , la SNCV reprend l'exploitation de la ligne.

En , la reconstruction du pont de Fer permet à la ligne de desservir à nouveau la Grand-Place, le sens de circulation sera modifié par la suite et la ligne n'y passera plus que dans le sens Hertain - Tournai, la ligne passant en sens contraire par le pont Delwart, le Rond-Point et le boulevard de ceinture jusqu'à la porte de Lille.

Le , a lieu l'inauguration de la traction électrique sur la ligne par l'électrification de la section Tournai Grand-Place (église Saint-Quentin) - Hertain Frontière (capital 95) entrainant par la même occasion le retour de la circulation dans les deux sens par la Grand-Place.

Le , la ligne se voit attribuer l'indice H puis en  elle reçoit le numéro 4.

La destruction le  des ponts sur l'Escault dont le pont de Fer entraine la fermeture à tout trafic de la section Tournai Pont de Fer - Porte de Lille par la Grand-Place (capital 95), la ligne est à nouveau déviée par le Rond-Point et le boulevard de ceinture jusqu'à la porte de Lille.

La ligne est supprimée le  en même temps que les autres lignes électriques du réseau de Tournai et la ligne 399 entrainant la fermeture à tout-trafic de la section Tournai Gare - Pont Delwart via la rue Royale et le quai Dumon (capital 95), le tramway est remplacé par une  ligne d'autobus sous le même indice. Ses voies restent néanmoins utilisées pour le trafic fret jusqu'au  où le trafic fret cesse sur la ligne (ainsi que sur les anciennes lignes électriques de Tournai et la ligne 399), entrainant la fermeture à tout trafic de la section Tournai Rond-Point - Hertain Frontière (capital 95).

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Tournai.

Exploitation

Films de destination

Horaires 

Tableaux :
 404A en , numéro et tableau partagés à partir du  avec la ligne 404B Tournai Station-État - Tournai Grand-Place.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut